La province de Kissamos  est une ancienne province de la côte nord-ouest de la Crète, faisant partie du nome de la Canée. Elle est notamment marquée par la présence de deux péninsules encadrant la baie de Kissamos : celle de Gramvoussa à l'est et celle de Rodopos à l'ouest.

La capitale était la ville de Kissamos.

Ancienne subdivision en Grèce
La Canée (district régional)